Средњи самогласник је самогласник који се користи у неким говорним језицима. Дефинисана карактеристика средњег самогласника је да се језик налази на пола пута између отвореног самогласника и затвореног самогласника. Једини средњи самогласник са посвећеним симболом у Међународној фонетској азбуци је средњи самогласник средњег реда , симбол који се такође користи за самогласник шва.